Ел Реалито има више значења:

 Ел Реалито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Реалито (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реалито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реалито (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Реалито, Минерал ел Реалито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Реалито (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Реалито (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Реалито (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реалито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Реалито, Ла Парита (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Реалито (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Реалито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито, Ел Реалито дел Амоле (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Реалито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито, Карлос Ескер (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито, Потреро лос Чинос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Реалито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реалито, Марио Золези (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реалито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реалито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реалито (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реалито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику